Johann Jakob Steger ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Steger (Politiker, 1798) (1798–1857), Schweizer Mediziner und Politiker 
 Johann Jakob Steger (Politiker, 1801) (1801–1872), Schweizer Richter und Politiker